Il singolare del torneo di tennis Mexico City WCT 1982, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore Tomáš Šmíd che ha battuto in finale John Sadri 3-6 7-6 4-6 7-6 6-2.

Teste di serie 

 José Luis Clerc (secondo turno)
 Peter McNamara (primo turno)

 Sandy Mayer (primo turno)
 Balázs Taróczy (secondo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Mexico City WCT 1982